De 12,5 kilometer achtervolging voor mannen tijdens de Olympische Winterspelen 2022 vond plaats op 13 februari 2022 in het Zhangjiakou Biathlon Centre nabij Peking. Regerend olympisch kampioen was de Fransman Martin Fourcade.

Tijdschema

Uitslag 
De starttijdachterstand wordt op basis van klassering/tijdachterstand op de 10 kilometer sprint bepaald (de winnaar daarvan start als eerste, enz).

Bronvermelding 
  Uitslagen

Mannen achtervolging